Francisco de Aguilar puede hacer referencia a:
Francisco de Aguilar (1479-1571), militar español;
Francisco de Aguilar (1810-¿?), político hondureño; o a
Francisco de Aguilar, pintor español.